O Campeonato Goiano da Segunda Divisão de 2000 foi a 30º edição da divisão secundária do campeonato estadual de Goiás. Foi realizado e organizado pela Federação Goiana de Futebol e disputado por 12 clubes entre os dias 5 de agosto e 26 de novembro de 2000.

Esta edição contou com times de Bom Jesus, Goiânia, Goiatuba, Iporá, Itumbiara, Jataí, Minaçu, Morrinhos e Pires do Rio.

O  garantiu seu primeiro título da segunda divisão, ao derrotar o  por 4–0.

Uma curiosidade deste campeonato, é que a FGF permitiu que os clubes rebaixados em 2000 pudessem disputar o torneio.

Regulamento 

Os times serão divididos em dois grupos de seis times. Os clubes se enfrentaram dentro do grupo, em um único turno, com 5 jogos para cada equipe. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para a fase final do campeonato, que será feita em um octogonal. Os quatro melhores sobem para a divisão principal do ano que vem.

Participantes

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fase final

Octogonal final

Premiação

Ligações Externas 
 Estadual

2000